YBC est le code de l'aéroport de Baie-Comeau aux Québec et Canada, mais aussi un sigle pouvant signifier :
 Yale Babylonian Collection, c'est-à-dire la collection babylonienne de l'université Yale, dont les objets sont dès lors désignés individuellement par ces trois lettres YBC suivies chacun d'un numéro d'identification (par exemple YBC 7289 ou YBC 1793) ;
 et Yamagata Broadcasting Company, une compagnie de télévision japonaise.